Csehország
 Jasenná, település a Náchodi járásban
 Jasenná, település a Zlíni járásban
 Ukrajna
 Kőrösmező (ukránul: Ясіня [Jaszinya], csehül: Jasenná) település Kárpátalján, a Rahói járásban